Manguera puede referirse a:

 el tubo hueco flexible empleado para transportar fluidos, manguera; o una manguera de succión

o:
 el nombre común de la planta Prunella vulgaris.

o: una columna de agua.